Татауровское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Бурятия 
 Татауровское сельское поселение — входит в Прибайкальский район

Кировская область
 Татауровское сельское поселение — входит в Нолинский район